Los Angeles Football Club, ofte kendt som bare LAFC, er en amerikansk fodboldklub fra Los Angeles i Californien, som spiller i Major League Soccer.

Historie 
Den 30. oktober 2014 annoncerede Major League Soccer at Los Angeles ville blive givet et nyt hold i ligaen, som kom kun 3 dage efter at Chivas USA var blevet opløst. Den 15. september 2015 blev navnet Los Angeles Football Club annonceret.

Klubben gjorde sin debut i 2018 sæsonen, og spillede den 4. marts 2018 deres første kamp, som endte med en 1-0 sejr over Seattle Sounders. Klubben imponerede i sin debutsæson, da de fik 57 point i sæson, hvilke var en rekord for flest point i en debutsæson for et nyt hold i MLS' historie.

Stadion 
LAFC spiller på Banc of California Stadium. Klubben havde købt det gamle Los Angeles Memorial Sports Arena, som de revet ned, og de byggede herefter det nye Banc of California Stadium. Stadionet åbnede i 2018 og har en kapacitet på 22.000 tilskuere.

Nuværende spillertrup

Kilder

Eksterne henvisninger 

Etableret i 2014
Sport i Los Angeles
Fodboldklubber i USA